I-lan může být

 I-lan (Chej-lung-ťiang) – okres v subprovinčním městě Charbin v provincii Chej-lung-ťiang;
 I-lan (Tchaj-wan) – hlavní město stejnojmenného okresu na Tchaj-wanu;
 Okres I-lan – okres na Tchaj-wanu.